Chrysomya albiceps
 Lucilia sericata